Nosferatu steht für:
 Nosferatu (Sagengestalt), eine Sagenfigur
 davon abgeleitet folgende Filme:
 Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, Film von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922
 Nosferatu – Phantom der Nacht, Film von Werner Herzog aus dem Jahr 1979
 Nosferatu in Venedig, Film von Mario Caiano aus dem Jahr 1988
 Nosferatu – Vampirische Leidenschaft, Film von Anne Goursaud aus dem Jahr 1994
 Shadow of the Vampire, Film von E. Elias Merhige aus dem Jahre 2000 über die fiktiven Dreharbeiten von Friedrich Wilhelm Murnaus Film
 Nosferatu (Film), angekündigter Film von Robert Eggers
 Nosferatu (Band), englische Gothic-Rock-Band
 Nosferatu (DJ), Pseudonym des niederländischen Hardcore Techno-DJ und -produzenten Erwin van Kan
 Nossferatu, ursprünglicher Name der deutschen Punk-Band The Crowds
 Nosferatu (Gattung), eine Gattung der Buntbarsche

Siehe auch:
 Nosferatu-Spinne, nicht wissenschaftliche Bezeichnung für die Spinne Zoropsis spinimana